Saager ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Saager (1879–1949), Schweizer Journalist und Schriftsteller
 Friedrich Saager (1879–1932), Schweizer Architekt
 Gerhard Saager (1910–1992), deutscher Verwaltungsjurist
 Hansjürg Saager (1940–2017), Schweizer Unternehmer
 Harry Saager (1919–1999), deutscher Radrennfahrer
 Hartmut Saager, Staatssekretär im Niedersächsischen Kultusministerium
 Ingo Saager (* 1968), deutscher Fußball-Torhüter
 Robert Saager (1884–1975), Schweizer Architekt

Saager ist der Name folgender geographischer Objekte
 Saager (Gemeinden Grafenstein, Ebenthal in Kärnten), Ort am Fuße der Sattnitz und Katastralgemeinde der Gemeinde Grafenstein in Kärnten
 Saager (Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See), Ortschaft in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See in Kärnten
 Schloss Saager im Gemeindegebiet von Grafenstein in Kärnten

Siehe auch:
 Sager